Metelin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Metelin, un village dans le powiat de Hrubieszów
 Metelin, un village dans le powiat de Kraśnik